Мэттью Лоренс Дженнинг (; род. , Уотертаун, штат Миннесота, США) — американский и грузинский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника.

Карьера 
Дженнинг начал игровую карьеру в школе «Уотертаун-Мейер» в Уотертауне, штат Миннесота. В последние школьные сезоны Дженнинг в среднем набирал по 31,8 очка и 8,4 подбора.

После школы защитник Дженнинг в Северо-Восточный университет и присоединился к команде первого дивизиона NCAA «Норсистерн Хаскис». Спустя четыре года Дженнинг стал 4-м по результативности за всю историю баскетбольной программы университета с 1836 очками, трижды вошел в сборную лучших игроков конференции ACC, дважды в первую пятерку.

В свой первый профессиональный сезон Мэтт выступал в D-лиге НБА за «Мэн Ред Клоз» и «Рио-Гранде Вэллей Вайперс». С последней командой он вышел в финал D-лиги.

В июле 2011 года Дженнинг подписал контракт с «Казале-Монферрато». В свой первый итальянский сезон он в среднем набирал 12,6 очка, 3,6 подбора и 1,7 передачи.

Следующим клубом Дженнинга стал «Монтепаски». Мэтт приносил команде 7,1 очка, 2,3 подбора и 1 передачу за игру и сыграл в «Матче всех звёзд» итальянской лиги.

Половину сезона 2013/2014 Дженнинг провёл в загребской «Цибоне», откуда вынужден был уйти в конце декабря из-за проблем клуба с финансированием и вернуться в «Монтепаски».

В сезоне 2014/2015 Дженнинг стал игроком «Анадолу Эфес». Его результативность составила 10,8 очка, 2,6 подбора и 2,6 передачи (42% 3-о) в чемпионате Турции.

Сезон 2015/2016 Дженнинг начинал в иерусалимском «Хапоэле», за который в рамках Еврокубка в среднем набирал по 10,1 очка, 2,6 подбора и 1,3 передачи в 14 матчах.

В феврале 2016 года Мэтт перешёл в «Локомотив-Кубань». Всего за краснодарский клуб сыграл в 70 матчах во всех турнирах, завоевал бронзу Евролиги и вместе с командой дошел до 1/2 финала Единой лиги ВТБ.

В сентябре 2017 года Дженнинг заключил 2-месячный контракт с «Басконией», а в ноябре продлил контракт до конца сезона. Его статистика составила 8,3 очка, 1,7 подбора и 1,5 передачи в среднем за игру.

В июле 2018 года Дженнинг подписал новый контракт с «Басконией».

Сборная Грузии 
В сентябре 2018 года Дженнинг получил гражданство Грузии и сыграет за национальную сборную. Мэтт прокомментировал российскому спортивному интернет-порталу «Чемпионат» грядущее выступление за сборную в предстоящих отборочных матчах чемпионата мира-2019:

13 сентября 2018 года Дженнинг дебютировал за сборную Грузии в матче отборочного турнира ЧМ-2019 с Израилем. Мэтт набрал 15 очков и помог своей команде добиться важной выездной победы – 85:80.

Достижения 
  Бронзовый призёр Евролиги: 2015/2016
  Чемпион Испании: 2019/2020
  Чемпион Италии: 2012/2013
  Обладатель Кубка Италии: 2012/2013
  Обладатель Кубка Турции: 2014/2015

Статистика

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания 

Баскетболисты США
Баскетболисты Грузии
Игроки «Мэн Ред Клоз»
Игроки «Рио-Гранде Вэллей Вайперс»
Игроки БК «Джуниор Казале»
Игроки БК «Сиена»
Игроки БК «Цибона»
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки БК «Хапоэль» Иерусалим
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Манреса»
Игроки БК «Кавасаки Брэйв Тандерс»
Игроки сборной Грузии по баскетболу